Kurose ist der Familienname folgender Personen:

 James F. Kurose (* 1956), US-amerikanischer Informatiker
 Junya Kurose (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Kurose, japanischer Rockmusiker, Metal-Musiker und Komponist
 Takatoshi Kurose (* 1985), japanischer Badmintonspieler